Anteros (łac. Anterus) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie miłości odwzajemnionej lub miłości nieodwzajemnionej i zemsty za zdradzoną miłość
 Anteros (łac. Anterus) – papież, święty Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej
 Anteros – planetoida o numerze katalogowym 1943

Zobacz też 

 Anter (Anteros, Anterus) – imię męskie